Castrillón steht für:

 ein Concejo der Autonomen Region Asturien in Spanien, siehe Castrillón
 einen Gemeindeteil von Boal in Asturien, siehe Castriyón

Castrillón ist der Familienname folgender Personen:

 Agamenón Castrillón (* 1954), uruguayischer Schriftsteller
 Darío Castrillón Hoyos (1929–2018), kolumbianischer Kurienkardinal
 Jaime Castrillón (* 1983), kolumbianischer Fußballspieler
 Manuel Fernández Castrillón (~1780–1836), mexikanischer General